Про́тти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Протти, Анита (род. 1964) — швейцарская легкоатлетка.
 Протти, Игор (род. 1967) — итальянский футболист, нападающий.